Elmelunde (parochie), een Deense parochie
 Elmelunde (plaats), de hoofdplaats van de parochie